Albelda de Iregua är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Albelda de Iregua ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Albelda de Iregua är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Albelda de Iregua. Runt Albelda de Iregua är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km norr om Albelda de Iregua. Trakten runt Albelda de Iregua består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien